Нижче наведено список 402 муніципалітетів департаменту Ер і Луар.

Ер і Луар

Ер і Луар